Я́унпиебалгский край () — бывшая административно-территориальная единица на северо-востоке Латвии, в историко-культурной области Видземе. Край состоял из двух волостей, центром края являлось село Яунпиебалга.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Цесисского района. 1 июля 2021 года расформирован, а его волости включены в состав Цесисского края.

Площадь края составляла 251 км². Граничил с Вецпиебалгским, Раунским, Гулбенским и Мадонским краями.

Население 
На 1 января 2010 года население края составляло 2671 человека.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 Зосенская волость ()
 Яунпиебалгская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Яунпиебалгского края